Тапираи:

 Тапираи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Тапираи — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.